Velika nagrada Evrope je lahko:

Velika nagrada Evrope, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Evrope, motociklistična dirka